Schloß Gripsholm steht für:
 Schloss Gripsholm, ein Schloss in Schweden
 Schloß Gripsholm (Roman), Roman von Kurt Tucholsky aus dem Jahre 1931
 Schloß Gripsholm (Film), Verfilmung des Romans aus dem Jahre 1963

Siehe auch:
 Gripsholm